Miejscowości w USA:
 Blue Rapids – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
Gminy w USA:
 Blue Rapids (ang. Blue Rapids Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall